Paulina württembergi hercegnő: a Württembergi-házban három hercegnő viselte ezt a nevet:

 Paulina Terézia hercegnő (1800–1873), Frigyes Lajos württembergi herceg leánya, házassága révén Württemberg királynéja
 Paulina Friderika hercegnő (1810–1856), Pál württembergi királyi herceg leánya, házassága révén Nassau uralkodó hercegnéje.
 Paulina Olga királyi hercegnő (1877–1965), II. Vilmos württembergi király leánya, házassága révén Wied uralkodó hercegnéje.